

Ярунь — село, Звягельський район, Житомирська область

Ярунь — присілок, Кезький район, Удмуртія